Cor Kint (componist) (1890-1944), Nederlands componist
 Cor Kint (zwemster) (1920-2002), Nederlands zwemster